Polman hace referencia a varios artículos:

 Estavana Polman (1992), jugadora de balonmano neerlandesa.
 Han Polman (1963), político neerlandés.
 Polman Stadion, estadio de fútbol ubicado en Almelo, Países Bajos.